Кадыкелечинская волость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии. Образована 8 (20) октября 1802 года как часть Таврической губернии, при реорганизации административного деления уездов, сохранявшегося со времён Крымского ханства, в основном из деревень Орта-Керченского каймаканства Кефинского кадылыка. Волость занимала западную часть Керченского полуострова (примерно западнее линии Узунларское озеро — Казантипский залив) до Акмонайского перешейка.

Население 
Население волости, согласно Ведомости о числе селении, названиях оных, в них дворов… состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 1805 года, составляло 4 382 человек, размещавшихся в 41 деревне. Сведений о национальном составе в источнике не приведено.

Состояние на 1829 год 
В результате реформы волостного деления 1829 года волостной центр, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», был перенесён в деревню Чалтемир и волость, соответственно, получила название Чалтемирской. В той же ведомости учтено 36 деревень, ещё 6 были переданы из состава Аккозской волости. Судьба 5 деревень, записанных в 1805 году и не учтённых здесь, неясна: либо опустели, вследствие эмиграции крымских татар в Турцию, либо при первом учёте части деревень (кесек), или отдельные приходы (маале) были ошибочно учтены, как самостоятельные поселения.

 Аджи-Менде
 Анташ
 Арпач
 Атан Алалгин
 Бадинак
 Бурмагай Сеит Эли
 Даут Эли
 Джав Тебе
 Джепар-Берды
 Дюрмень
 Кады Келечи
 Казантип
 		
 Кары
 Карылар
 Караулы Джут
 Карми Избешкуй
 Кармиш Келечи
 Каялы-Сарт
 Киль-Алчик
 Коджалки Эльгери
 Конрат
 Коронгаш
 Корсан
 Мавлюк
 
 Мескечи
 Мушам Туйгуч
 Ойсул
 Откары Коджанна
 Таш-Алчин
 Ташлияр
 Учевли
 Учевли-Кенегес
 Харджие Бие
 Чалтемир
 Чагирче
 Эльгери Кипчак
 Яго Качик

Деревни, переданные из Аккозской волости:
Кочик Башуй, Шеих Эли, Аджи Эли, Коп Бешуй, Сарт и Акшек. В свою очередь, в Парпачскую волость были переданы: Аргин Тюбечик, Джермай Качик, Чокуль, Бабик, Откары Карса, Адык, Коп Кенегез, Коп Кипчак и Биюк Киргиз.

Волость существовала до земской реформы Александра II 1860-х годов.

Примечания

Литература